Виктор Митов (роден на 24 юли 1999 в Плевен, България) е български футболист, играе като централен нападател и се състезава за Спартак (Плевен).

Статистика по сезони

Източници 
 Сайт на Спартак Плевен

Български футболисти
Футболисти на „Спартак“ (Плевен)